Nom de dues antigues tribus de Palestina:

 Geshurites, al sud del país.
 Geshurites, al nord del país, al Bashan.